Толкајука има више значења:

 Општина Толкајука (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Толкајука (Толкајука, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику